Сен-Бенуа-дю-Со:

 Сен-Бенуа-дю-Со — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.
 Сен-Бенуа-дю-Со — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр.